Меди (Сандански, 16. јун 1994) бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Видеографија

Тв верзије 

Рођени 1994.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи